Gle Brue kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Brue (kulle i Indonesien, lat 5,59, long 95,42), Aceh, 
 Gle Brue (kulle i Indonesien, lat 5,58, long 95,42), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar